Вааса:

 Вааса — город и муниципалитет на западе Финляндии.
 Вааса — аэропорт, находится в Вааса, Финляндия.
 Вааса — третий царь Израильского царства.

См. также